Příjmení Michal, v přechýlené formě Michalová, nese více různých osobností:

 Jaroslav Michal (1911–1988) – český teolog, duchovní, právník a pedagog
 Karel Michal (1932–1984) – český spisovatel
 Rastislav Michal (* 1936) – český malíř
 Alžběta Michalová (* 1991) – česká básnířka a divadelní dramaturgyně
 Cecilie Michalová (1914–1965) – česká komunistická ideoložka
 Rea Michalová (* 1980) – česká historička umění, kurátorka a galeristka

Reference

Externí odkazy